Улица Маршала Чуйкова — прямолинейная магистральная улица города Казани, являющаяся, наряду с проспектом Хусаина Ямашева и улицей Чистопольская, осью Ново-Савиновского района города Казани.

Расположение 
Улица Маршала Чуйкова пролегает с запада на восток Ново-Савиновского района Казани от пересечения с улицами Восстания и Короленко до пересечения с улицей Гаврилова, упираясь в майдан Ново-Савиновского района Казани.

Улица Маршала Чуйкова имеет две проезжие части по три полосы движения в каждом направлении. Проезжие части разделены бульварной полосой, огороженной невысоким чугунным забором. На бульварной полосе высажены кустарники и деревья.

Правая крайняя полоса выделена для движения общественного транспорта.

История 
Застройка высотными пятиэтажными домами началась в начале 1970-х годов. Первым участком был квартал между современными улицей Мусина и проспектом Амирхана (чётная сторона). Строительные материалы и техника транспортировались в основном от улицы Голубятникова.

До 1984 года улица была частью улицы Восстания. С момента возникновения административно относилась относилась к Ленинскому району, с 1994 года — к Ново-Савиновскому району.

Происхождение наименования 
Улица названа постановлением Совета Министров от 09.04.1984 № 211 и решением горисполкома от 11.07.1984 № 648 в честь Васи́лия Ива́новича Чуйко́ва (12 февраля 1900 — 18 марта 1982) — советского военачальника, Маршала Советского Союза (1955), во время Великой Отечественной войны — командующего 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве, дважды Героя Советского Союза (1944, 1945). Название улице присвоено благодаря усилиям активистов Совета ветеранов-азинцев и участников Великой Отечественной войны.

Объекты на улице 

 № 8 — спортивный комплекс «Ватан».
 № 15 — жилой дом завода стройдеталей № 1.
 № 16 —  (старый адрес: Восстания, 45а).
 № 19 — жилой дом завода ЖБК Главтатстроя.
 № 27 — бывшее общежитие производственного объединения «Органический синтез». В этом доме располагалась библиотека ПО «Оргсинтез».
 № 29, 33 — жилые дома ПО «Оргсинтез».
 №№ 29б, 29в — жилые дома .
 № 31 — жилой дом треста .
 № 37 — жилой дом .
 № 51 — жилой дом управления строительства «Теплоэнергострой-2».
 № 53 — бывшее общежитие КПОПАТ-5.
 № 54 — городская больница № 7.
 № 55 — бывшее общежитие Казанского трамвайно-троллейбусного управления.
 № 56 — родильный дом № 1.
 № 57 — общежитие № 6 Казанского медицинского университета.
 № 63 — бывшее общежитие полиграфического комбината.

Фотографии

Примечания 

Ч
Ч
Ч